
Molekulska formula -{C19H23N3O2}- se može odnositi na:
 -{ABT-670}-
 Ergometrin